Појам Вебер може да се односи на:
 Вебер (јединица), СИ изведена јединица за магнетски флукс
 Вебер (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас

Особе 
 Вилхелм Едуард Вебер, немачки физичар
 Крис Вебер, амерички кошаркаш
 Макс Вебер, немачки филозоф
 Маријана Вебер, борац за женска права
 Марк Вебер, аустралијски аутомобилиста
 Роб Вебер, енглески рагбиста
 Ендру Лојд Вебер
 Карл Марија Вебер
 Ши Вебер